Nataša Čmyreva ha battuto in finale Marise Kruger 6-3, 2-6, 6-1.

Teste di serie

 Nataša Čmyreva (Campionessa)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1976